|-
| (30501) 2000 RH17||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30502) 2000 RY29||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30503) 2000 RW79||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30504) 2000 RS80||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30505) 2000 RW82||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30506) 2000 RO85||||2 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30507) 2000 SK8||||19 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30508) 2000 SZ130||||22 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30509) 2000 YQ105||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30510) 2001 DM44||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30511) 2001 FS29||||18 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30512) 2001 HO8||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30513) 2001 HE48||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30514) 2001 HQ49||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30515) 2001 KZ29||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30516) 2001 LB7||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30517) 2001 LJ15||||11 червня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (30518) 2001 LE16||||13 червня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (30519) 2001 ML9||||21 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (30520) 2001 MM11||||19 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (30521) 2001 MU14||||28 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30522) 2001 MQ15||||25 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (30523) 2001 MK23||||27 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (30524) 2001 MY24||||16 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30525) 2001 MX28||||27 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30526) 2001 NC2||||13 липня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (30527) 2001 NW10||||14 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30528) 2001 NT17||||14 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30529) 2001 NE18||||10 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30530) 2001 NS18||||12 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30531) 2001 ND21||||14 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (30532) 2001 OO||2001 OO||17 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30533) 2001 OV4||||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30534) 2001 OA5||||17 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30535) 2001 OR5||||17 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30536) 2001 OJ7||||17 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30537) 2001 OR8||||17 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30538) 2001 OG12||||20 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (30539) 2001 OT13||||20 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30540) 2001 ON14||||20 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30541) 2001 OG20||||21 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30542) 2001 OG23||||21 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (30543) 2001 OE27||||18 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (30544) 2001 OO32||||19 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (30545) 2001 OT35||||21 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (30546) 2001 OA38||||20 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (30547) 2001 OS44||||23 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30548) 2001 OT45||||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30549) 2001 OE46||||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30550) 2001 OH47||||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30551) 2001 OH50||||19 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30552) 2001 OM54||||22 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (30553) 2001 OV56||||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30554) 2001 OP57||||19 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (30555) 2001 OM59||||21 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30556) 2001 OX59||||21 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30557) 2001 OD67||||26 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 30558 Jamesoconnor||||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30559) 2001 OG68||||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30560) 2001 OO71||||20 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (30561) 2001 OP71||||20 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (30562) 2001 ON72||||21 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30563) 2001 OZ75||||27 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 30564 Оломоуць (Olomouc)||||28 липня 2001||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (30565) 2001 OV80||||29 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 30566 Стокс (Stokes)||||29 липня 2001||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (30567) 2001 OR90||||25 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30568) 2001 OQ91||||31 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (30569) 2001 OG94||||27 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30570) 2001 OO96||||24 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (30571) 2001 OW97||||25 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30572) 2001 OE98||||25 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (30573) 2001 OR99||||27 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30574) 2001 OQ100||||27 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30575) 2001 OM101||||28 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30576) 2001 OC103||||29 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30577) 2001 OU103||||29 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30578) 2001 OD105||||28 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30579) 2001 OW107||||30 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30580) 2001 PG2||||3 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30581) 2001 PY2||||3 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30582) 2001 PJ3||||5 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (30583) 2001 PZ6||||10 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30584) 2001 PF9||||11 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30585) 2001 PE14||||14 серпня 2001||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні,Маура Томбеллі
|-
| (30586) 2001 PV21||||10 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30587) 2001 PC33||||10 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (30588) 2001 PC35||||10 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (30589) 2001 QQ7||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30590) 2001 QZ9||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30591) 2001 QG10||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30592) 2001 QO10||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30593) 2001 QZ16||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30594) 2001 QD30||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30595) 2001 QE43||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30596) 2001 QQ65||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30597) 2001 QP69||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30598) 2001 QA117||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30599) 2052 P-L||2052 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (30600) 2078 P-L||2078 P-L||26 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|}

30500